NetherRealm Studios (dawniej Midway Games) – firma produkująca gry komputerowe z siedzibą główną w Chicago, dawniej również producent flipperów i automatów do gry.

Firma wyprodukowała i wydała wiele tytułów, m.in. Ms. Pac-Man, Terminator 2: Judgement Day, Tron, NBA Jam i serię Mortal Kombat. W połowie lutego 2009 roku, firma ogłosiła bankructwo. W 2010 roku firma została wykupiona przez Warner Bros. Entertainment, zmieniając nazwę na Netherrealm Studios (nazwa własna nawiązująca do serii Mortal Kombat). Ich pierwszą wydaną grą pod opieką nowego wydawcy był reboot serii, Mortal Kombat 2011.

Bibliografia 
 Midway Games – wydawca gier

Linki zewnętrzne 

 

Amerykańscy producenci gier komputerowych
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Chicago